Ихъяха (устар. Их-Яха) — река в России, протекает по Ямало-Ненецкому АО. Устье реки находится в 257 км по правому берегу реки Пурпе. Длина реки составляет 42 км. В 13 км от устья по правому берегу реки впадает река Харвутаяха.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Пур.

Код объекта в государственном водном реестре — 15040000112115300056674.

Примечания 

Притоки Пурпе
Реки Пуровского района